Илирней — российский (чукотский) топоним:
 Илирней (село)
 Илирней (озеро)
 Илирнейский кряж
 Илирнейвеем — река